De Beker van Rusland is de hoogste basketbal beker competitie van Rusland. Het eerste bekertoernooi werd in 2000 gehouden. Sinds 2003, wordt de competitie elk jaar gehouden. In 2014 ging de finale over een uit en een thuis wedstrijd. Teams die deelnemen aan de VTB United League- en Super League-kampioenschappen, evenals alle geïnteresseerde teams, nemen deel aan de Russian Cup . In dit geval kan de club in de beker het hoofd- en / of tweede team en / of jeugdteam vertegenwoordigen.

Volgens de voorschriften kunnen alleen basketbalspelers met Russisch staatsburgerschap deelnemen aan de Beker van Rusland.

Winnaars van de Beker van Rusland

Winnaars aller tijden

Zie ook
 Beker van Rusland (vrouwenbasketbal)

Externe links
  Russian Basketball Federation Official Site

Basketbal in Rusland
Sportevenement in Rusland